Castanet ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Castanet (Aveyron) im Département Aveyron
 Castanet (Tarn) im Département Tarn
 Castanet (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Castanet-le-Haut im Département Hérault
 Castanet-Tolosan im Département Haute-Garonne

Castanet ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Castanet (1880–1967), französischer Langstreckenläufer
 Pierre Albert Castanet (* 1956), französischer Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
 Abri Castanet, Halbhöhle mit Höhlenmalereien